Руслан Тамерланович Богатырёв (род. 18 августа 1984, Новороссийск, СССР) — российский певец, автор песен, бодибилдер.

Биография

Ранние годы 
Руслан родился 18 августа 1984 года в Новороссийске. С детства увлекался музыкой. В молодости он играл на барабанах в нескольких рок-группах. В то время Руслан мечтал стать известным барабанщиком и даже окончил музыкальную школу по классу барабанов. Учился в Морском техническом лицее.

Но потом увлёкся бодибилдингом: дважды Руслан становился финалистом Кубка Москвы по бодибилдингу, параллельно со спортом он продолжал заниматься пением.

Карьера 
Руслан стал участником концертного зала «Vegas City Hall» в рамках Национальной премии и диплома Лауреата фестиваля «Золотой шлягер», а также выступления на гала-концерте «Звездная страна» фестивального движения «Созвездие детских талантов» и рок-фестиваля «Лестница в небо», входящего в топ-6 самых популярных музыкальных событий России, где артист вышел на сцену вместе с хедлайнерами фестиваля Валерием Кипеловым, группой Пикник, группой Животные и КняЗз

В сентябре 2020 года Руслан записал музыкальный сингл, авторами которого являются певица Алсу и Эмина.

В марте 2021 года Руслан возглавил Федерацию кикбоксинга Анапы.

Первый сольный концерт состоялся 3 декабря 2021 года и назывался Sold Out.

В августе 2022 года вышло интервью для канала Вечерняя Москва, в котором он рассказывает как избежать неудобной паузы и выкрутиться из создавшейся ситуации.

В ноябре 2022 году Руслан стал серебряным призерам соревнований в «Кубке Семенова». А в октябре того же года стал победителем в Лиги Поддубного-2, в категории «вольная борьба».

25 сентября 2020 года выпустил сингл «Обними», автором которого является поэт и композитор Дарья Кузнецова. Сингл был выпущен на музыкальном лейбле Media SDV. В ноябре 2022 года для телеканала РТ-ТВ было опубликовано интервью на русском языке, в котором Руслан рассказал о правильном питании.

В 2023 году вышел сингл "Пуля-дура" в стиле хард-рок. На сингл снят концертный клип с женским бэк-вокалом

Дискография

Синглы 
 2020 — «Монета брошена»
 2021 — «Дратья за любовь»
 2021 — «А ты играешь»
 2022 — «Поговори со мной»
 2022 — «Кто я»
 2022 — «Спокойной ночи»
 2022 — «Корни»
 2022 — «Родные крылья»
 2022 — «Женщина мечты»
 2022 — «Силы небесные»
 2023 — «Пуля-дура»

Награды 
 Лауреат премии «Золотой хит» телеканала «MusicBox» (2022).

Примечания

Ссылки 
 
 

Музыканты России
Родившиеся в 1984 году
Поп-музыканты России
Культуристы России
Родившиеся 8 августа
Родившиеся в Новороссийске